Maraca — chocalho indígena
 Rio Maracá — rio no Amapá, Brasil
 Ilha de Maracá — ilha no Amapá, Brasil
 Maracás — município baiano
 Maracás (indígenas) — povo indígena do sertão baiano
 Crotalus durissus — espécie de serpente

Desambiguação